Pel seu pare, comte al Moselgau, conegut com Frederic de Luxemburg, vegeu aquest personatge.
Frederic de Luxemburg, nascut cap a 1003, mort el 28 d'agost de 1065 o el 18 de maig de 1065, va ser comte de Malmedy el 1035 i després duc de Baixa Lotaríngia de 1046 a 1065. Era fill de Frederic de Luxemburg, senyor de Gleiberg i comte al Moselgau, i d'Ermentruda, senyora de Gleiberg, i net de Sigifred, comte de Luxemburg.

Biografia 
En tant que fill segon, tenia poques perspectives de tenir una posició gaire elevada. Però Goteló I, duc de Baixa Lotaríngia i d'Alta Lotaríngia, de la casa de les Ardenes, va morir el 1044. Godofreu II va succeir al seu pare a l'Alta Lotaríngia però la situació al ducat de Baixa Lotaríngia és menys clara. Certs historiadors mencionen un altre fill, Goteló II dit el Gandul, que hauria succeït al seu pare tot i ser considerat en general incompetent, i hauria mort el 1046, d'altres diuen que l'emperador Henri Iii no va designar titular per al ducat. En qualsevol cas, Godofreu II, irritat de no haver rebut també la Baixa Lotaríngia, es va revoltar el 1046. Vençut, se li va retirar l'Alta Lotaríngia que va ser confiada a Adalbert d'Alsàcia (comte Adalbert III de Metz) el 1047, però Godofreu va continuar la lluita. Per defensar la seva posició a Lotaríngia, l'emperador va designar llavors (vers 1046 o 1047) a un membre de la casa de les Ardenes al capdavant del ducat de Baixa Lotaríngia: Frederic de Luxemburg.

Gràcies a l'ajuda del seu germà Adalberó III, bisbe de Metz, va aconseguir imposar-se en el seu nou ducat i va haver de lluitar contra Godofreu II (el Barbut) que no havia renunciat. Va ser sempre fidel a l'emperador, però no va aconseguir impedir el començament de la divisió de la Baixa Lotaríngia.

Va morir mentre estava en guerra contra l'arquebisbat de Colònia. La seva esposa Ida es va casar de nou amb Albert III, comte de Namur. L'emperador Enric IV, va donar finalment la Baixa Lotaríngia a Godofreu II el Barbut.

Matrimonis i fills 
Es va casar en primers casaments amb Gerberga († vers 1049), filla d'Eustaqui I comte de Boulogne, del qual va tenir una filla, Juta, casada amb Walerà I, comte d'Arlon i Limburg.

Es va casar de nou vers el 1055 amb Ida († 1102), filla de Bernat II, duc de Saxònia.

Ascendència

Font 
 Friedrich II. Herzog von Nieder-Lothringen (1046-1065) 
 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, Reims, Imprimerie Lucien Monge, 1902 

Casa de les Ardenes
Ducs de Baixa Lotaríngia
Marquesos d'Anvers
Comtes del Sacre Imperi